

Південна Америка 
 Ла-Плата (річка) — естуарій біля берегів Аргентини та Уругваю
 Низина Ла-Плати — низина у Південній Америці, долина річки Ла-Плата

Ла-Плата (місто) — місто в Аргентині
 Ла-Плата (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес, Аргентина

Ла-Плата (округ, Колорадо) — округ (графство) у штаті Колорадо
 Ла-Плата — місто, штат Меріленд
 Ла-Плата — місто, штат Міссурі
 Ла-Плата — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Космос 
 1029 La Plata — астероїд

Див. Також 
 Ріо-де-ла-Плата (віцекоролівство)
 Об'єднані провінції Ріо-де-ла-Плати